Bardi kan syfta på:

 Bardi, Emilia-Romagna – en kommun i Italien
 Bardi (släkt) – en bankfamilj i Italien på 1300-talet
 Bardi (språk) – ett australiskt språk